La finale de la Ligue des champions de la CAF 2016 est un match de football disputé en aller-retour, opposant l'équipe sud-africaine de Mamelodi Sundowns, à l'équipe égyptienne du Zamalek SC. Les rencontres sont jouées le  au Stade Lucas Masterpieces Moripe de Pretoria, en Afrique du Sud, puis le  au Stade Borg Al Arab d'Alexandrie, en Égypte.

Parcours des finalistes 

Note : dans les résultats ci-dessous, le score du finaliste est toujours donné en premier (D : domicile ; E : extérieur).

Match aller

Feuille de match 1

Match retour

Feuille de match 2

Voir aussi 
 Finale de la Coupe de la confédération 2016

Lien externe 
Page officielle de la Ligue des champions de la CAF 2016

Notes et références 

2016
Football en 2016
Sport en octobre 2016
Sport en Afrique du Sud en 2016
Sport en Égypte en 2016